Dörflinger oder Doerflinger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Dörflinger (1881–1963), Schweizer Radrennfahrer
 Ernst Dörflinger (* 1917), Schweizer Fußballschiedsrichter 
 Fritz Dörflinger (1879–1945), österreichischer Politiker (Großdeutsche Volkspartei)
 Gabriele Dörflinger (* 1961), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Günter Dörflinger (* 1957), österreichischer Landespolitiker (SPÖ)

 Kurt Dörflinger (1910–1986), deutscher Musiker
 Paul Dörflinger (1955–1982), deutscher Fußballspieler
 Reinhold Dörflinger (* 1947), österreichischer Bergrettungsdienstfunktionär
 Stefan Dörflinger (* 1948), Schweizer Motorradrennfahrer

 Timo Dörflinger (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Werner Dörflinger (* 1940), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Dörfling
 Dörflingen